Akratopoulos ist der Familienname folgender Personen:
 Aristidis Akratopoulos, griechischer Tennisspieler
 Konstantinos Akratopoulos, griechischer Tennisspieler